, né le , est un tibétologue et bouddhologue japonais.

Œuvres

Ouvrages 
 
 
 
  (学級図書館)  
   
   
 
 
   édition : 1988

Articles 
  (ref CiNii (Japon) :  ; ref Digital library & Museum of Buddhist studies (République de Chine (Taïwan)) : ).

Annexes

Notes et références

Articles connexes

Liens externes 
 
 Base INBUDS : http://tripitaka.l.u-tokyo.ac.jp/INBUDS/search.php?m=sch&a=&uekey=山口瑞鳳

Étudiant de l'université de Tokyo
Professeur à l'université de Tokyo
Tibétologue japonais
Naissance en février 1926
Bouddhologue